Iardanos (altgriechisch: Ἰάρδανος) ist der Name von:
 Iardanos (Kreta), nach Homer ein Fluss auf Kreta im Lande der Kydonen.
 Iardanos (Triphylien) in der Nestorerzählung ein Fluss in Triphylien.
 Iardanos (Lydien) Vater der lydischen Königin Omphale.